Низка угод, підписаних у різний час у Парижі, отримали назву Паризьких договорів

 Паризький договір (1259) — між англійським і французьким королями про відмову першого від домагань на Нормандію, Мен та інші французькі території, втрачені Англією при Іоанні Безземельному, але збереженні Гієні. Договір став однією з причин Столітньої війни 1337—1453.
 Паризький договір (1761) — між Королівством Франція та Іспанською імперією
 Паризький мирний договір (1763) — між Королівством Велика Британія і Королівством Португалія, з одного боку, і Королівством Франція та Іспанською імперією з іншого, завершив (разом з Губертусбурзьким миром) участь цих країн у Семирічній війні 1756—63.
 Паризький договір (1783) — низка підписаних у Парижі та Версалі, за посередництва французького короля, договорів, що завершили Американську війну за незалежність.
 Паризький мирний договір (1801) — від 8 жовтня між Російською імперією і Французькою республікою після виходу Росії з 2-ї антинаполеонівської коаліції. Відновив торгівлю на колишніх договорах.
 Паризький мирний договір (1806) — від 20 липня між Російською імперією і Французькою імперією, що завершив російсько-австро-французьку війну 1805 року. Передбачав виведення російських військ з Далмації і французьких військ із Князь-єпископства Чорногорія, гарантував територіальну цілісність Османської імперії. Не був ратифікований через 4-ту антинаполеонівську коаліцію.
 Паризький мирний договір (1814) — від 30 травня між Францією і 6-ю антинаполеонівською коаліцією (Російська імперія, Велика Британія, Австрійська імперія і Королівство Пруссія; пізніше приєдналися Іспанська імперія, Швеція і Королівство Португалія). Відновлював незалежність Нідерландів, Швейцарії, німецьких князівств і італійських держав; визначав кордони Королівства Франція за станом на 1 січня 1792 року.
 Паризький мирний договір (1815) — від 20 листопада по закінченню війни між Францією і 7-ю антинаполеонівською коаліцією (Російська імперія, Велика Британія, Австрійська імперія, Королівство Пруссія). Кордони Королівства Франція поверталися до стану на 1790 рік; на неї накладалася контрибуція в 700 млн франків. Окупація північного сходу Королівства Франція визначалася в 3-5 років.
 Паризький мирний договір (1856) — від 18 березня між Російською імперією, Французькою імперією, Великою Британією, Османською імперією, Сардинським королівством, Австрійською імперією і Королівством Пруссія, що завершив Кримську війну 1853—1856 рр.
 Паризький мирний договір (1898) — від 10 грудня по закінченню Іспано-американської війни.
 Версальський мирний договір (1919) — від 28 червня: завершив Першу світову війну.
 Паризький мирний договір (1920) — від 28 жовтня по визнанню легітимності анексії Королівством Румунія Бессарабії та Буковини.
 Паризький мирний договір (1947) — від 10 лютого по закінченню Другої світової війни та територіальним питанням між країнами-переможцями й Італією, Румунією, Угорщиною, Болгарією та Фінляндією.
 Паризький договір (1951) — Договір про заснування Європейської спільноти з вугілля та сталі; перший із чотирьох основоположних договорів Європейського Союзу (разом з Римськими договорами і Договором про Європейський Союз).
 Паризька угода (2015) () — угода в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (UNFCCC) щодо регулювання заходів зі зменшення викидів двоокису вуглецю з 2020 р. Текст угоди було погоджено на 21-й Конференції учасників UNFCCC в Парижі та прийнято консенсусом 12 грудня 2015; але вона ще не набула чинності.

Див. також 
 Версальський договір (значення)
 Тріанонський договір
 Потсдамська конференція